Sermikasik bezeichnet:
 Sermikasik (Berg), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sermikasik (Gletscher, Kangersuneq Qinngorleq), Gletscher im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sermikasik (Gletscher, Qunnerit), Gletscher im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sermikasik (Gletscher, Nuuk), Gletscher im Distrikt Nuuk, Grönland